Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2013-2014 è stato il ventitreesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale della regione Lombardia.

Avvenimenti

Cambi di denominazione 
 da U.S. Orsa Corte Franca a Orsa Trismoka S.C.S.D. di Iseo e Corte Franca (BS) (matricola 64309)

Cambi di denominazione e sede 
 da A.S.D. Valle Brembana di Zogno (BG) ad A.S.D. Villa d'Almè Valbrembana di Villa d'Almè (BG) (matricola 57610)
 da Pol. Folzano A.S.D. di Folzano di Brescia ad A.S.D. Castegnato 1963 di Castegnato (BS) (matricola 919033)
 da Pol. Comunale Ghisalbese di Ghisalba (BG) ad A.S.D.Pol. GhisalbeseCalcinatese di Ghisalba (BG) e Calcinate (BG) (matricola 59452)

Fusioni 
 A.S. Atletico Civesio Viboldone Sesto Ulteriano (matricola 675489) (Eccellenza, girone A) e A.S. Sangiulianese (matricola 47410) (Promozione, girone F) in A.S.D. Atletico Sangiuliano 1936 (matricola 937718) di San Giuliano Milanese (MI)
 A.S.D. Stradella Broni Casteggio Oltrepo (matricola 675893) (Eccellenza, girone A) e A.S. Accademia Team Anni Verdi Voghera (team giovanili) in A.S.D. OltrepoVoghera di Stradella e Voghera (PV) (mantiene matricola 675893)

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2014-2015
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione Lombardia 2014-2015 ai play-out.
      Retrocessa in Promozione Lombardia 2014-2015 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off 
Non si disputano perché la seconda classificata (A.S.D. Legnano) ha un vantaggio superiore ai 9 punti sulla terza (Verbano).

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2014-2015.
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione Lombardia 2014-2015 ai play-out.
      Retrocessa in Promozione Lombardia 2014-2015 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2014-2015
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione Lombardia 2014-2015 ai play-out.
      Retrocessa in Promozione Lombardia 2014-2015 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Finale

Play-out

Note 

Lombardia